Manoharpur  ist der Name folgender indischer Orte:
 Manoharpur (Jharkand), Ort im Distrikt Pashchimi Singhbhum, Bundesstaat Jharkhand
 Manoharpur (Rajasthan), Ort im Distrikt Jaipur, Bundesstaat Rajasthan